Новоекатериновка — название населённых пунктов в России:

 Новоекатериновка — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Новоекатериновка — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Новоекатериновка — деревня в Тарском районе Омской области.

См. также 
 Новокатериновка